Piccoli kan avse:

 Michel Piccoli, en fransk skådespelare
 Franco De Piccoli, en italiensk före detta boxare